

Acronimi e sigle 
 DART (Dublin Area Rapid Transit) – sistema di trasporto a Dublino
 DART e ART – Driven Ammunition Reduced Time of flight, tipologia di munizioni
 DART – formato di immagine disco
 Analisi diretta in tempo reale – dalla lingua inglese Direct Analysis in Real Time, tecnica di ionizzazione in spettrometria di massa
 DART – linguaggio di programmazione per il web sviluppato da Google
 dART – abbreviazione di DeviantArt, comunità online di artisti
 Double Asteroid Redirection Test – Missione della NASA

Automobilismo 
 Dart – automobile prodotta dalla casa automobilistica statunitense Dodge dal 1960 al 1976
 Dart – automobile prodotta dalla casa automobilistica statunitense Dodge per il mercato nord americano a partire dal 2012

Geografia 
 Dart – fiume dell'Inghilterra (Regno Unito)

Persone 
 Harriet Dart – tennista britannica
 Rollin Dart – banchiere statunitense
 Thurston Dart – musicologo britannico
 William A. Dart – avvocato e politico statunitense